Szkoła Główna Warszawska – uczelnia istniejąca w latach 1862–1869 w Warszawie. Zobacz: Uniwersytet Warszawski
 Szkoła Główna Koronna – nazwa Uniwersytetu Jagiellońskiego pod koniec XVIII wieku
 Szkoła Główna Litewska – nazwa Akademii Wileńskiej po reformach Komisji Edukacji Narodowej
 Szkoła Główna Handlowa – istniejąca od 1906, najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, w latach PRL działająca pod nazwą Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – uczelnia rolnicza w Warszawie
 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – uczelnia służb państwowych kształcąca kadry oficerskie dla Państwowej Straży Pożarnej
 Szkoła Główna Służby Zagranicznej – istniejąca w latach 1950–1961; zobacz: Akademia Dyplomatyczna